Indian Open ist der Name folgender offenen indischen Meisterschaften:

 Indian Open (Golf) im Golf
 Indian Open (Snooker) im Snooker
 India Open im Badminton
 WTA Challenger Pune im Damentennis